HQx steht für:
 Abflusskenngröße für x-jährliches Hochwasser, siehe Hochwasser #Qualifikation von Hochwässern

hqx steht für:
 Hqx, Algorithmus in der Bildverarbeitung zur Skalierung von Pixelgrafiken bzw. Sprites

.hqx steht für:
 Dateiendung von BinHex-Dateien, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/H

Abkürzung